Па́кетт () или Паке́тт () — английская или французская фамилия.
 Ральф Пакетт  (род. 1926) — офицер армии США, герой Корейской войны.|
 Пакетт, Рене (более известна под фамилией Янг; род. 1985) — канадская спортивная телеведущая и актриса.
 Пакетт, Рэй (род. 1935) — новозеландский бегун-марафонец.
 Пакетт, Седрик (род. 1993) — канадский хоккеист.